Akademia Rolnicza w Datnowie
 Akademia Rolnicza w Dublanach
 Akademia Rolnicza w Prószkowie
 Akademia Rolnicza w Szczecinie
 Akademia Rolnicza w Krakowie (1972–2008), obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Akademia Rolnicza w Lublinie (1972–2008), obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Akademia Rolnicza w Poznaniu (1972–2008), obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1972–2006), obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1969–1999), obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 Zobacz też
 Wyższa Szkoła Rolnicza
 Uniwersytet Rolniczy
 Uniwersytet Przyrodniczy
 Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego